Linange est la désignation française pour :
 une région de Rhénanie-Palatinat le Leininger Land,
 la famille de Linange, de la noblesse allemande, originaire de cette région.
 la Principauté de Linange
ca:Leiningen